

Sigle 
 Space Empires V – videogioco strategico a turni di Malfador Machinations

Altro 
 Royal Aircraft Factory S.E.5 – biplano britannico